Prez (Ardennes), een gemeente in het Franse departement Ardennes
Prez (Nord), een gehucht in het Franse departement Nord
Prez (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Freiburg

Josquin des Prez, zanger en componist